Мікоян — вірменське прізвище, буквально: син Міко (Михайла).

Відомі носії:
 Мікоян Альберт Маміконович (* 1939) — радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Мікоян Анастас Іванович (1895—1978) — радянський державний та політичний діяч, співорганізатор воєнного злочину «Катинський розстріл».
 Мікоян Артем Іванович (1905—1970) — радянський авіаконструктор, генеральний конструктор дослідного конструкторського бюро «МіГ».

Вірменські прізвища